Świerczów (gemeente)
 Świerczów (Opole)
 Świerczów (Łódź)
 Świerczów (Neder-Silezië)
 Świerczów (Subkarpaten)
 Świerczów (Święty Krzyż)